Die RCA Championships 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. Juli 2007 in Indianapolis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kitzbühel die Austrian Open, die zur International Series Gold gehörten und in Umag die ATP Studena Croatia Open gespielt, die wie die RCA Championships zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Lokalmatador James Blake, der dieses Jahr als Setzlistenzweiter im Viertelfinale gegen Sam Querrey ausschied. Im Finale schlug der Russe Dmitri Tursunow (Nr. 3 der Setzliste) den ungesetzten Kanadier Frank Dancevic in zwei Sätzen. Es war sein zweiter Karrieretitel und der erste Titel der Saison. Für Dancevic war es das erste Finale der Karriere.
Im Doppel siegte die Paarung Bobby Reynolds und Andy Roddick im Vorjahr, die dieses Jahr nicht erneut zusammen spielte. Nur Roddick trat an und schied im Viertelfinale aus. Turniersieger wurden Juan Martín del Potro und Travis Parrott, die erst als Ersatz ins Feld gerutscht waren und ihren einzigen gemeinsamen Titel gewannen. Für del Potro blieb es der einzige, für Parrott war es der zweite Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 500.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 525.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Indianapolis